Kristján Jónsson kan syfta på:

* Kristján Jónsson (1842–1869), isländsk författare
 Kristján Jónsson (1852–1926), isländsk politiker